Епідерміс — верхній захисний шар шкіри тварин.
 Епідерміс (ботаніка) — верхній шар клітин, що вкриває листки і молоді пагони рослин.